Diploplenodomus är ett släkte av svampar. Diploplenodomus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Diploplenodomus